Maé Roudet--Rubens (Lyon, Francia, 28 de mayo de 2005) es una actriz francesa.

Biografía 
Empieza el teatro en 2018 en la Compagnie Intrusion. Juega en su primera película en 2020 en Corazones Valientes (Coeurs vaillants) de Mona Achache.
Se unió con Obelus Production en 2021.

Filmografía

Actor 
Largometrajes
 2022: Corazones Valientes (Coeurs vaillants) de Mona Achache : Hannah
Cortometrajes
 2022: Prisonnières du code fuck de Jean-Pierre Olinger : Marie joven

Equipo técnico
 2022: Siéntense como en casa (48HFP Rennes) (Faites comme chez moi) de Robin Bourlet : Asistente de dirección, camarógrafa y Asistente eléctrica
 2022: No tiene sentido correr (48HFP Lyon) (Rien ne sert de courir) de Robin Bourlet : Segunda asistente de dirección y segunda asistente de cámara
 2022: Page Blanche de Robin Bourlet : Segunda asistente de dirección y segunda asistente de cámara
 2021: Monsieur le Directeur de Robin Bourlet : Segunda asistente de dirección
 2021: Chère humaine (48HFP Lyon) de Robin Bourlet : Segunda asistente de cámara
 2021: Les Désaccordés (48HFP Rennes) de Robin Bourlet : Asistente de cámara
 2021: Dibújame un planeta (Dessine-moi une planète) de Robin Bourlet et Léo Riehl : Segunda asistente de dirección y segunda asistente de cámara
 2021: Sur le fil de Robin Bourlet : Segunda asistente de dirección

Teatro 
 2022 : Le Meryl de Amélie Rochard : Lucie Geoffray
 2022 : Ces Mots pour Sépulture o Comment raconter une odeur  de Charlotte Jarrix : El primo y Simon

Referencias 

Actuación
Teatro